Kovačići kod Rodijelja (Foča, BiH)
Kovačići kod Slatine (Foča, BiH)